Всеми́рный и́ндекс благотвори́тельности (World Giving Index) — индекс мониторинга уровня благотворительной деятельности государства, разработанный английской компанией Charities Aid Foundation (CAF) в 2010 году. В основе рейтинга находятся исследования, которые проводит американский Институт Гэллапа в 153 странах мира. При составлении индекса учитывается три основных аспекта: частота помощи незнакомым людям, перечисление средств в благотворительные организации, участие в волонтёрской деятельности.

В 2018 году Россия заняла 110-е место во Всемирном индексе благотворительности, поднявшись на 28 позиций по сравнению с 2010.

Методология 
Институт Гэллапа собирает данные для составления индекса в 153 странах мира. Средней репрезентативной выборкой исследования считается 1000 человек, но в зависимости от размера страны в опросах могут принимать участие от 500 до 2000 респондентов. Общее ежегодное количество участников достигает , по этой причине Всемирный индекс благотворительности считается крупнейшим проектом по изучению благотворительного поведения.

Все исследования проводятся в крупных городах среди лиц старше 15 лет. Респондентам задают три основных вопроса, которые касаются их поведения за последний месяц:

 жертвовали ли они деньги на благотворительность;
 занимались ли они волонтёрской деятельностью;
 оказывали ли они помощь незнакомому человеку, который в ней нуждался.

Конечный результат рассчитывается по среднему значению трёх показателей.
Чем выше конечный индекс благотворительности, тем выше находится страна в рейтинге.

CAF использует данные по ВВП из опроса , составляемом раз в два года, чтобы сопоставить полученные результаты с потенциальным желанием населения жертвовать деньги на благотворительность. В 2010 году участников просили оценить их уровень счастья по шкале от 0 до 10, чтобы изучить влияния уровня счастья на благотворительность.

Методологию индекса зачастую критикуют за отсутствие разделения видов благотворительности. В частности, ряд социологов говорят о важных отличиях между практиками пожертвований частным лицам и организациям. Исследование не учитывает количественные характеристики пожертвований и соотношение между актом благотворительности и финансовыми возможностями человека. Также в расчёт индекса не включено время, потраченное респондентом на благотворительную и волонтёрскую деятельность. Учитывая только ответы жителей крупных городов, индекс теряет в точности при проекции на всю страну.

Результаты

Религия 
Религия является одним из главных факторов, влияющих на уровень развития благотворительности. Так, в США 31 % от всех пожертвований идут в религиозные организации. В Мьянме, где 89 % населения придерживаются верований буддистской школы Тхеравады, 91 % населения участвует в том или ином виде благотворительности.

В 2016 году опрос респондентов в Киргизии совпал с проведением Рамадана. Религиозный праздник значительно повлиял на показатели индекса — Киргизия поднялась на 65 позиций и вошла в список 20 стран с самым высоким уровнем благотворительного потенциала.

Возраст 
Исследования CAF показали, что в экономически развитых странах старшие и младшие возрастные группы имеют практически одинаковый благотворительный потенциал: 30 % респондентов старше 50 лет и 21,3 % людей в возрасте между 15 и 29 годами перечисляли денежные средства благотворительным организациям.

Анализ данных также выявил рост уровня благотворительности среди младших возрастных групп в странах тропической Африки и постсоветского пространства. Так, отчёт опубликованный филиалом CAF в России показал, что 43 % молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет принимали участие в благотворительности или волонтёрстве. В то же время среди старшей возрастной группы делали пожертвования только 31 % респондентов.

Гендер 
Результаты опросов показали, что женщины и мужчины имеют практически одинаковый потенциал благотворительности. Молдова, Швеция и Тайвань лидируют среди стран, где доля женского населения выше чем мужского. В некоторых государствах, таких как Танзания, существует большой разрыв в частоте пожертвований между мужским (62 %) и женским (44 %) населением. Женское население Дании, Швеции, Новой Зеландии, Норвегии и Австралии имеет наивысший благотворительный потенциал, который объясняется высоким уровнем феминизации общества.

Данные индекса от 2015 года впервые показали, что мужчины охотнее участвовали в благотворительных акциях чем женщины. Согласно статистике, странах, где гендерное равенство наиболее соблюдается, женщины чаще участвуют в благотворительности чем мужчины.

ВВП 
Согласно исследователям CAF, индекс благотворительности практически не связан с экономическими и демографическими показателями страны и зачастую зависит от уровня счастья респондента. Так, несмотря на высокие экономические показатели, Китай занимает одну из самых низких позиций в рейтинге: по данным 2017 года менее чем 10 % населения участвовали в оказании помощи незнакомым людям. Катар и Либерия занимали соседние позиции в рейтинге за 2011—2012 года, однако имеют разные ВВП на душу населения. Один из самых высоких показателей рейтинга наблюдается в Мьянме: в 2016 году общий индекс участвующего в благотворительности населения составил составил 70 %. В стране высокий уровень денежных пожертвований (91 %), волонтёрства (55 %), а также увеличивающейся доли людей, помогающих незнакомым людям (63 %).

Исследователи индекса отмечают, что практики участия в благотворительности зачастую зависят от социокультурных факторов, а также катастроф и чрезвычайных ситуаций, когда тенденция к оказанию помощи другим людям увеличивается.

Рейтинговая таблица

Россия в рейтинге 
В 2018 году Россия заняла 110-е место по показателю индекса благотворительности, поднявшись на 14 позиций по сравнению с данными от 2017 года. Так, в 2010 году страна была на 138-м месте, в 2014 — на 123-м, а в 2015 на 126-м. Опубликованное CAF исследование показало, что процент людей, жертвующих деньги в благотворительные организации вырос с 17 % до 21 %. С 30 % до 44 % возросла доля жителей, оказывающих помощь незнакомым людям. 11 % опрошенных респондентов также участвовали в волонтёрстве, в 2017 году этот показатель составлял 12 %. Согласно исследователям, рост позиций России в мировом рейтинге связан с увеличением количества некоммерческих организаций.

Последние данные связаны с общим ростом вовлечённости россиян в благотворительность. Директор CAF Россия Мария Черток отмечает, что за последние годы в стране выросло внимание к сферам правозащиты, помощи бездомным, а также поддержке научных исследований. В 2014—2015 году Национальное агентство финансовых исследований изучило благотворительный опыт жителей России. Согласно полученным результатам, для россиян одним из главных барьеров в пожертвовании денег является недоверие к деятельности некоммерческих организаций. По данным CAF за 2014—2015 года, более 79 % респондентов заявили, что предпочитают отдавать деньги напрямую нуждающимся, избегая помощи сторонних организаций.

Другие статистические данные 
 Фонд Нужна помощь проводит ежегодные исследования участия населения в деятельности благотворительных организаций. Главным методом сбора данных является онлайн-опрос более тысячи совершеннолетних интернет-пользователей России, проживающих в крупных городах. Данные 2018 года показали, что более 84 % опрошенных пользователей принимали участие в благотворительности, в 44 % случаев пожертвования составили менее 100 рублей.
 В 2013 году проект Добро Mail.ru совместно с Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проанализировали благотворительное поведение россиян. Результаты онлайн опросов показали, что менее всего охотно люди готовы оказать помощь взрослым группам населения. В 2015 году проект Добро Mail.ru и Фонд «Общественное мнение» продолжили исследовать отношение жертвователей к старшим возрастным группам. Были проведены телефонные опросы 533 респондентов, а также организованы онлайн фокус-группы. Согласно результатам, жертвователи отдают значительное предпочтение адресной помощи детям и пожилым людям, в то время как 0 % респондентов выбрали приоритетное оказание помощи взрослым.
 Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ проводит регулярный мониторинг состояния гражданского общества, в который входят исследования участия россиян в благотворительной и волонтёрской сферах. Согласно данным 2017 года, 57 % респондентов были вовлечены в денежные пожертвования.
 В 2016 году Левада-Центр провёл опрос сельского и городского населения на предмет участия в благотворительных акциях. Число респондентов составило 1600 человек, исследование проводилось через личные интервью на дому участников. Согласно полученным результатам, около 50 % населения участвовали в той или иной форме благотворительной помощи.
 В 2017 году ВЦИОМ также предоставил результаты исследования уровня благотворительности в России. Полученные данные показали, что около 79 % респондентов делали пожертвования в той или иной форме. Также возросло количество людей, оказывающих адресную помощь через перевод денег на счёт организаций (32 %) или через благотворительные фонды (17 %).
 Фонд КАФ регулярно проводит исследования уровня благотворительности в России. В феврале 2019 года организация опубликовала отчёт «Частные пожертвования в России» за 2018 год, согласно которому 55 % населения положительно отозвались о деятельности НКО в России. В то же время, общее число людей жертвующих на благотворительные цели в 2018 году снизилось на 6 % по сравнению с результатами аналогичного исследования 2017 года, и составило 61 %.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Сравнительные списки стран
Благотворительность